Salonia lebte im 2. Jahrhundert v. Chr., war eine freigelassene Sklavin und zweite Ehefrau des römischen Politikers Marcus Porcius Catos des Älteren.

Leben 
Ihr Vater war Salonius, ein Sklave und Sekretär von Cato dem Älteren. Nach dem Tod von Catos erster Ehefrau Licinia wurde die inzwischen freigelassene Sklavin Salonia die zweite Gemahlin Catos, der zu diesem Zeitpunkt bereits ein hohes Alter erreicht hatte. Sie gebar 154 v. Chr. dem Staatsmann und Senator einen Sohn, Marcus Porcius Cato Salonianus der Ältere. Dieser schlug ebenfalls eine politische Karriere ein. Salonia ist die Urgroßmutter von Cato dem Jüngeren.

Stammbaum 

Römer
Ehepartner einer berühmten Person
Geboren im 2. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr.
Frau
Marcus Porcius Cato der Ältere